Николай Шинкаренко:
 Шинкаренко, Николай Всеволодович (1891—1968) — генерал-майор Добровольческой армии, писатель.
 Шинкаренко, Николай Фёдорович (1931—2014) — советский спортсмен, заслуженный тренер СССР по современному пятиборью.